Веселовское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Весёлый.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 2067 человек, в том числе 987 мужчин и 1080 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Весёлый
 Кулиш
 Окраина
 Паренда
 Питаева
 Тарея

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района